Спайк (від  — шип, вістря, гострий пік):

 Спайк у нейрофізіології — короткочасні електричні розряди на невеликій ділянці мембрани, що виникають при збудженні живої клітини.
 Спайк — ізраїльський протитанковий ракетний комплекс третього покоління розробки та виробництва компанії Rafael.
  — японський розробник та видавець відеоігор.
 Spike — україномовна версія американського кабельного телеканалу Paramount Network, ліцензію на який придбало «1+1 медіа» у 2018 році.
 Спайк — персонаж Джеймса Марстерса в телесеріалі «Баффі — переможниця вампірів» і його спін-оффі «Енджел».